Hoh Xil – region geograficzny w Chinach
 Hoh Xil Shan – góry w Chinach